Џејмс IV од Шкотске или Џејмс IV Стјуарт ( био је краљ Шкотске од 1488. до 1513.

Рођен је 17. марта 1473, као први син шкотског краља Џејмса III и Маргарете од Данске. Био је славан владар, а током владавине се суочио с двије велике побуне. Након погибије његовог оца ступио је на престо. За краља је крунисан 24. јуна 1488. Био је врло образован, занимао се за поезију и науку. Дана 8. августа 1503. оженио се с Маргаритом Тјудор, с којом је имао четворо деце, међу којима је био и Џејмс V.

Џејмс IV је погинуо 1513, током једног од ратова између Енглеске и Француске. Његово тело је затим пренесено у Лондон. Тамо је било несахрањено у једном манастиру, а затим је нестало. Наследио га је син Џејмс V.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1473.
Умрли 1513.
Шкотски краљеви
Династија Стјуарт
Добитници Златне руже